Německá fotbalová Bundesliga 1965/66 probíhala od 14. srpna 1965 do 28. května 1966. Zúčastnilo se jí poprvé 18 týmů a vítězem se stal tým TSV 1860 München, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí 1966/67. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil vítěz poháru FC Bayern Mnichov a obhájce Poháru vítězů pohárů Borussia Dortmund. Ve Veletržním poháru startovaly týmy 1. FC Norimberk, Eintracht Frankfurt a VfB Stuttgart. Nováčky byly týmy FC Bayern Mnichov a Borussia Mönchengladbach. Tým Hertha BSC přišel o licenci kvůli finančním nesrovnalostem a byl ze soutěže vyřazen. Místo garantované pro tým ze Západního Berlína obsadil amatérský tým Tasmania. Sestoupily poslední 2 týmy - Borussia Neunkirchen a Tasmania Berlin.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1965
Fotbal v roce 1966
Sport v Německu v roce 1965
Sport v Německu v roce 1966